Daniel Kreutzer (né le  à Düsseldorf en Rhénanie-du-Nord-Westphalie) est un joueur de hockey sur glace professionnel allemand.

Biographie

Carrière en club 
Il a porté les couleurs du Revierlöwen Oberhausen et des Cassel Huskies. Il joue dans le championnat d'Allemagne de hockey sur glace (DEL) avec le DEG Metro Stars.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Allemagne de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 || Düsseldorfer EG || DEL || 14|| 1|| 2|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1996-1997||EV Duisbourg || 2. Bundesliga || 14|| 5|| 6|| 11|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1997-1998 || Revierlöwen Oberhausen || DEL || 37|| 3|| 9|| 12|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1998-1999 || Kassel Huskies || DEL || 49|| 8|| 12|| 20|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1999-2000 || Kassel Huskies || DEL || 52|| 7|| 16|| 23|| 91|| 7|| 0|| 2|| 2|| 16
|-
|2000-2001 || Kassel Huskies || DEL || 60|| 12|| 29|| 41|| 89|| 8|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
|2001-2002 || Kassel Huskies || DEL || 60|| 16|| 30|| 46|| 54|| 7|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
|2002-2003 || DEG Metro Stars || DEL || 52|| 8|| 25|| 33|| 92|| 5|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
|2003-2004 || DEG Metro Stars || DEL || 50|| 26|| 26|| 52|| 78|| 4|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|2004-2005 || DEG Metro Stars || DEL || 52|| 19|| 32|| 51|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006 || DEG Metro Stars || DEL || 51|| 21|| 36|| 57|| 85|| 14|| 4|| 6|| 10|| 32
|-
|2006-2007 || DEG Metro Stars || DEL || 44|| 14|| 30|| 44|| 70|| 9|| 0|| 8|| 8|| 22
|-
|2007-2008 || DEG Metro Stars || DEL || 34|| 6|| 13|| 19|| 83|| 11|| 2|| 3|| 5|| 10
|-
|2008-2009 || DEG Metro Stars || DEL || 49|| 18|| 25|| 43|| 113|| 16|| 3|| 10|| 13|| 10
|-
|2009-2010 || DEG Metro Stars || DEL || 54|| 19|| 34|| 53|| 107|| 3|| 2|| 0|| 2 || 14
|-
|2010-2011 || DEG Metro Stars || DEL || 52|| 18|| 34|| 52|| 32|| 9|| 0|| 5|| 5|| 22
|-
|2011-2012|| DEG Metro Stars || DEL || 51|| 10|| 34|| 44|| 42|| 7|| 1|| 7|| 8|| 18
|-
|2012-2013|| Düsseldorfer EG || DEL || 42|| 11|| 21|| 32|| 82|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Düsseldorfer EG || DEL || 17|| 4|| 11|| 15|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Düsseldorfer EG || DEL ||52 || 14||28 ||42 || 50||12 ||2 ||5 || 7|| 14
|-
| 2015-2016 || Düsseldorfer EG || DEL ||51 || 8 || 21 || 29 || 36 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || Düsseldorfer EG || DEL ||17 || 4 || 4 || 8 || 10 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en octobre 1979
Naissance à Düsseldorf
Joueur international allemand de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du EV Duisburg
Joueur des Revierlöwen Oberhausen
Joueur des Kassel Huskies
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006